Chaetophora F.Schrank, 1789 : un genre d’algues vertes ;
Chaetophora Kirby & Spence, 1823 : un genre d’insectes coléoptères.

Homonymie de genre en biologie